Мисливське господарство -  галузь виробництва, головними завданнями якого є охорона, використання та відтворення мисливських тварин, надання послуг мисливцям щодо полювання, розвиток мисливського спорту і мисливського собаківництва. 

Порядок ведення мисливського  господарства  регулюється Законами України «Про тваринний світ» (1993) і «Про мисливське господарство та полювання» (2000). Відповідно до останнього акта ведення мисливського господарства  здійснюється користувачами мисливських угідь. Для потреб мисливського господарства  користувачі мисливських угідь можуть зводити на мисливських угіддях необхідні будівлі, вирощувати кормові культури, створювати захисні насадження, проводити штучне обводнення, здійснювати інші заходи, пов'язані з веденням мисливського господарства.

Крім того, користувачі мисливських угідь мають право використовувати мисливських тварин та користуватися мисливськими угіддями в установленому порядку, організовувати полювання для мисливців.

Користувачі мисливських угідь здійснюють комплекс заходів, спрямованих на охорону та відтворення мисливських тварин, збереження і поліпшення середовища їх перебування. Для цього в межах мисливських угідь виділяється не менше 20 відсотків їхніх земельних ділянок, на яких полювання забороняється. Користувачі забезпечують упорядкування мисливських угідь.

Див. також 
 Мисливство
 Мисливські угіддя

Посилання 
 Закон України "Про мисливське господарство та полювання" 
 Л. Горобець. Як зміниться Закон "Про мисливське господарство та полювання" і чому це стосується не лише мисливців  // Деркало тижня, 22-28 лютого 2020 року
 А. Абін. Яка форма власності мисливського господарства має перспективи в Україні? // Еко-інформ
 В. Червоний. Про стан мисливського господарства в Україні (2018 р.)  // Сайт Всеукраїнської асоціації мисливців та користувачів мисливських угідь

Джерело 
 Ю. С. Шемшученко. Мисливське господарство  // Юридична енциклопедія

Господарство
Мисливство